Gira Miss Sánchez es la novena gira de la cantante Marta Sánchez donde promocionó su disco Miss Sánchez es una de las giras más importante de la artista.

Repertorio
Acto 1
Intro
 «High Energy»
 «Desconocida»
 «Tienes que Vivir»
 «Sigo Intentando»
 «Reina de la Radio»
 «Embrujada»

 Acto 2 
 «Desafinados» 
 «Soldados del Amor» 
 «Si Me Cambian Los Recuerdos» 
 «De Mujer a Mujer»«Vivo Por Ella»

Acto 3
 «Soy Yo»
 «Supertars»
 «Levantate»
 «Quiero Mas de Ti» 
 «Frida y sus Flores»
 «Desesperada»

Fechas
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! width="180" rowspan="1"| Fecha
! width="150" rowspan="1"| Ciudad
! width="150" rowspan="1"| País
! width="250" rowspan="1"| Recinto
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=7 align=center | Europa
|-
|align="center"|9 de junio de 2007
|align="center"|Yeles
|rowspan="33"| España 
|align="center"|Recinto Ferial
|-
|align="center"|16 de junio de 2007
|align="center"|Roquetas de Mar
|align="center"|Auditorio Roquetas de Mar
|-
|align="center"|22 de junio de 2007 
|align="center"|Aranjuez
|align="center"|Gran Casino de Aranjuez 
|-
|align="center"|14 de julio de 2007
|align="center"|Pozuelo de Alarcón
|align="center"|Auditorio Torrejón
|-
|align="center"|15 de julio de 2007
|align="center"|Eliana
|align="center"|Plaza de Europa
|-
|align="center"|18 de julio de 2007
|align="center"|Manises
|align="center"|Expalada del Trinquet
|-
|align="center"|21 de julio de 2007
|align="center"|Puentes de García Rodríguez
|align="center"|Villa María
|-
|align="center"|26 de julio de 2007
|align="center"|Moncofa
|align="center"|Campo de Fútbol
|-
|align="center"|28 de julio de 2007
|align="center"|Gandía
|align="center"|Plaza de Toros 
|-
|align="center"|4 de agosto de 2007
|align="center"|La Línea
|align="center"|Estadio Municipal
|-
|align="center"|8 de agosto de 2007 
|align="center"|Lluchmayor
|align="center"|Recinto Ferial
|-
|align="center"|10 de agosto de 2007
|align="center"|Malagón
|align="center"|Auditorio Municipal 
|-
|align="center"|11 de agosto de 2007
|align="center"|Águilas
|align="center"|Plaza San Antonio
|-
|align="center"|14 de agosto de 2007
|align="center"|Náquera
|align="center"|Recinto Ferial
|-
|align="center"|15 de agosto de 2007
|align="center"|Málaga
|align="center"|Auditorio Municipal
|-
|align="center"|18 de agosto de 2007
|align="center"|Santa Pola
|align="center"|Recinto Ferial
|-
|align="center"|19 de agosto de 2007
|align="center"|Benicarló
|align="center"|Plaza de Toros
|-
|align="center"|20 de agosto de 2007 
|align="center"|Cuenca
|align="center"|Recinto Ferial
|-
|align="center"|23 de agosto de 2007
|align="center"|Cotilla
|align="center"|Plaza de Toros
|-
|align="center"|24 de agosto de 2007
|align="center"|Campo de Criptana
|align="center"|Plaza de la Comarca
|-
|align="center"|25 de agosto de 2007
|align="center"|Poyo
|align="center"|Recinto Ferial
|-
|align="center"|30 de agosto de 2007
|align="center"|Noja
|align="center"|Campo de Fútbol
|-
|align="center"|7 de septiembre de 2007
|align="center"|Benaguasil
|align="center"|Recinto Ferial
|-
|align="center"|8 de septiembre de 2007
|align="center"|Toledo
|align="center"|Plaza de Toros
|-
|align="center"|9 de septiembre de 2007
|align="center"|Valladolid
|align="center"|Plaza Mayor
|-
|align="center"|10 de septiembre de 2007
|align="center"|Ciempozuelos
|align="center"|Recinto Ferial
|-
|align="center"|14 de septiembre de 2007
|align="center"|Oviedo
|align="center"|Plaza Mayor
|-
|align="center"|15 de septiembre de 2007
|align="center"|Torrejón de Ardoz
|align="center"|Caseta Municipal
|-
|align="center"|27 de septiembre de 2007
|align="center"|Algemesi
|align="center"|Plaza Mayor
|-
|align="center"|29 de septiembre de 2007
|align="center"|Alborán
|align="center"|Parque Municipal
|-
|align="center"|8 de octubre de 2007
|align="center"|Fuerteventura
|align="center"|Recinto Ferial
|-
|align="center"|10 de noviembre de 2007
|align="center"|Tenerife
|align="center"|Auditorio Municipal
|-
|align="center"|7 de diciembre de 2007
|align="center"|Mazarrón
|align="center"|Caseta Municipal
|-

Giras musicales de 2007
Giras musicales de Marta Sánchez